Нористаун има више значења:
 Нористаун (Џорџија)
 Нористаун (Пенсилванија)